Космі́чна ву́лиця — назва вулиць у різних населених пунктах колишнього СРСР.

Космічна вулиця — вулиця в місті Бердичів.
 Космічна вулиця — вулиця в місті Бердянськ.
 Космічна вулиця — вулиця в місті Горлівка.
 Космічна вулиця — вулиця в місті Дніпро.
 Космічна вулиця — вулиця в місті Донецьк.
 Космічна вулиця — вулиця в місті Запоріжжя.
 Космічна вулиця — вулиця в місті Київ.
 Космічна вулиця — вулиця в місті Лисичанськ.
 Космічна вулиця — вулиця в місті Львів.
 Космічна вулиця — вулиця в місті Маріуполь.
 Космічна вулиця — вулиця в місті Полтава.
 Космічна вулиця — вулиця в місті Суми.
 Космічна вулиця — вулиця в місті Харків.
 Космічна вулиця — вулиця в місті Херсон.
 Космічна вулиця — вулиця в місті Хмельницький.
 Космічна вулиця — вулиця в місті Ужгород.

Космічна вулиця — вулиця в місті Калінінград.
 Космічна вулиця — вулиця в місті Нижній Новгород.
 Космічна вулиця — вулиця в місті Новосибірськ.
 Космічна вулиця — вулиця в місті Оренбург.
 Космічна вулиця — вулиця в місті Хабаровськ.

Вулиці